Roman Kalinowski (ur. 1897) – żołnierz 3 Pułku Piechoty Legionów Polskich, 23 grudnia 1933 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Roman Kalinowski (ur. 1940) – sportowiec, trener piłki ręcznej

Przypisy